

Geografia 
 Provo – fiume statunitense
 Provo – comunità non incorporata statunitense, nel Dakota del Sud
 Provo – comunità non incorporata statunitense, nel Kentucky
 Provo – città statunitense, nello Utah
 Provo – villaggio bosniaco
 Provo – villaggio serbo

Persone 
 Dwayne Provo – politico canadese
 Fred Provo – giocatore di football americano statunitense

Varie 
 Provo – movimento culturale olandese